Fürst und Kupferberg steht für:

 Fürst und Kupferberg (Adelsgeschlecht), ein schlesisches Adelsgeschlecht  

Fürst und Kupferberg ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian von Fürst und Kupferberg (1717–1790), deutscher Verwaltungsjurist